Niemcy:
 Leipnitz – dzielnica Grimmy

Polska:
 Leipnitz – dawna nazwa wsi Lipnicy w powiecie wołowskim.

Osoby:
 Harald Leipnitz – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Leibnitz